Този списък са представени най-големите градове в Азербайджан. В списъка са включени всички селища с население над 20 хиляди души към 2008 година. Най-големият град е столицата Баку. В столичния метрополисен район живеят 2 229 076 души (2008) или около 23% от населението на цялата държава. В списъка са включени и най-големите предградия на столицата, които съществуват като отделни административни единици, но са част от градския район Баку.

Повечето имена на азербайджански селища са навлезли в българския език чрез руския и са се утвърдили с русифицираните си форми. Въпреки това в някои източници е възможно да се срещнат и транслитерираните от азербайджански топоними. В списъка след навлязлата русифицирана форма с курсив е посочено и транслитерираното азербайджанско наименование. В някои случаи те съвпадат и затова не е отбелязана разлика.

Азербайджан се дели на 59 района, 11 града на централно подчинение и една автономна република. Всичките 10 града без Нафталан са включени в този списък (Нафталан е с около 7800 жители).

1 Предградие на Баку
2 Град в Нахичеванската автономна република 
3 Град в Нагорно-карабахската автономна област

Азербайджан